G 38 oder G38 steht für:

 eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach BG-Grundsatz
 die militärische Bezeichnung des Sturmgewehrs HK416 bei der deutschen Bundeswehr
 Junkers G 38, ein viermotoriges Groß-Verkehrsflugzeug der Junkers Flugzeugwerk AG

G38